Anders Hedberg, švedski hokejist, * 25. februar 1951, Örnsköldsvik, Švedska.

Hedberg je začel kariero pri švedskem klubu MoDo Hockey, kasneje je igral v klubu Djurgårdens IF, ob koncu kariere pa kot eden prvih evropskih hokejistov, ki je uspel v ligi NHL, igral za New York Rangers. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh srebrnih in bronastih medalj. 

Leta 1997 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2012 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 12
| 6
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 68
|
| 5
| 6
| 1
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 10
| 13
| 23
|
| 2
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 14
| 25
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 13
| 10
| 23
| -15
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 8
| 1
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 6
| 5
| 11
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 26
| 12
| 10
| 22
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 17
| 13
| 30
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 65
| 53
| 47
| 100
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 76
| 50
| 55
| 105
|
| 48
|
| 13
| 13
| 6
| 19
|
| 15
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 68
| 70
| 61
| 131
|
| 48
|
| 20
| 13
| 16
| 29
|
| 13
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 77
| 63
| 59
| 122
|
| 60
|
| 9
| 9
| 6
| 15
|
| 2
|-
| New York Rangers
| NHL
| 78/79
|
| 80
| 33
| 46
| 79
|
| 33
|
| 18
| 4
| 5
| 9
|
| 12
|-
| New York Rangers
| NHL
| 79/80
|
| 80
| 32
| 39
| 71
|
| 21
|
| 9
| 3
| 2
| 5
|
| 7
|-
| New York Rangers
| NHL
| 80/81
|
| 80
| 30
| 40
| 70
|
| 52
|
| 14
| 8
| 8
| 16
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 4
| 2
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 81/82
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 82/83
|
| 78
| 25
| 34
| 59
|
| 12
|
| 9
| 4
| 8
| 12
|
| 4
|-
| New York Rangers
| NHL
| 83/84
|
| 79
| 32
| 35
| 67
|
| 16
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| New York Rangers
| NHL
| 84/85
|
| 64
| 20
| 31
| 51
|
| 10
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 955
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | 547
| bgcolor="#7FFF00" | 1071
| bgcolor="#7FFF00" | -15
| bgcolor="#7FFF00" | 371
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 61
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Winnipeg Jets
Hokejisti New York Rangers
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih